Mit dem Gründungsakt der Deutschen Demokratischen Republik am 7. Oktober 1949 konstituierte sich der bis dahin bestehende Deutsche Volksrat zur Provisorischen Volkskammer der DDR. Um 12.45 Uhr des 7. Oktober beschloss der Deutsche Volksrat im Großen Saal der Deutschen Wirtschaftskommission auf seiner 9. und letzten Sitzung, sich in die Provisorische Volkskammer der DDR umzubilden. Um 17.35 Uhr des gleichen Tages konstituierte sich die Provisorische Volkskammer. Zweck dieser Konstituierung war es unter anderem, die Verfassung der DDR in Kraft zu setzen.

Zusammensetzung

Präsidiumsmitglieder der Provisorischen Volkskammer 

 Präsident Johannes Dieckmann (LDP)
 Stellvertreter des Präsidenten Hermann Matern (SED) Hugo Hickmann (CDU) bis Februar 1950 Josef Rambo (CDU) August Bach (CDU) Jonny Löhr (NDP) bis April 1950 Heinrich Homann (NDP)
 Beisitzer Herbert Hoffmann (DBD) Erich Geske (SDA) Friedel Malter (FDGB) Friedrich Ebert (SED) Elli Schmidt (DFD)

Anmerkung: Die Zusammensetzung des Präsidiums konterkariert allerdings den Art. 57 der Verfassung der DDR vom 7. Oktober 1949. Danach hätten nur Fraktionen mit mindestens 40 Abgeordneten einen Vertreter in Präsidium entsenden dürfen. Das wären konkret SED, LDP und CDU gewesen. Auffallend ist auch die Nuancierung zwischen NDP und DBD. Während die Nationaldemokraten einen Stellvertreterposten bekamen, reichte es für die DBD nur zu einem Beisitzer. Warum außer DFD und FDGB keine anderen Massenorganisationen berücksichtigt wurden, ist nicht geklärt.

Fraktionsvorsitzende 

 Fraktion der SED Hermann Matern
 Fraktion der CDU August Bach
 Fraktion der LDPD Ralph Liebler
 Fraktion der DBD Paul Scholz
 Fraktion der NDPD Vincenz Müller
 Fraktion des FDGB/FDJ/Genossenschaften Herbert Warnke
 Fraktion des Kulturbundes/DFD/VVN Klaus Gysi
 Fraktion der SDA August Burde

Abgeordnete 
Anmerkung: Ein Handbuch oder Verzeichnis in Buchform zu den Abgeordneten der Provisorischen Volkskammer lag bis November 2017 nicht vor.

Weblinks 
 Protokolle der Provisorischen Volkskammer

Einzelnachweise 

Provisorische Volkskammer